Еле́н Сіксу́ (; 5 червня 1937, Оран) — французька філософиня та теоретикиня фемінізму. У своїй роботі «Сміх медузи» вперше запропонувала поняття «Жіноче письмо».

Життєпис 
Народилася в Орані, мати — німецька єврейка, батько — алжирський єврей. 1968 року одержала ступінь агреже з англістики. 1968 року захистила докторську дисертацію. Була однією з ініціаторів створення Університету Венсен у Сен-Дені після подій травня 1968 року. Одержала посаду професорки в Центрі феміністських та гендерних досліджень, першій такій науковій установі в Європі. 1969 року разом з Цветаном Тодоровим та Жераром Женеттом брала участь у заснуванні журналу «Поетика» («Poétique»). З 1983 року веде семінар в Міжнародному коледжі філософії.

Твори 

Проза
 Le Prénom de Dieu (Grasset, 1967)
 Dedans (Grasset, 1969)
 Le Troisième Corps (Grasset, 1970)
 Les Commencements (Grasset, 1970)
 Neutre (Grasset, 1972)
 Tombe (Seuil, 1973, 2008)
 Portrait du Soleil (Denoël, 1974)
 Révolutions pour plus d'un Faust (Seuil, 1975)
 Souffles (Des femmes, 1975)
 La (Gallimard, 1976)
 Angst (Des Femmes, 1977)
 Anankè (Des femmes, 1979)
 Illa (Des femmes, 1980)
 Le Livre de Prométhéa (Gallimard, 1983)
 L'ange au secret (Des femmes, 1990)
 Déluge (Des femmes, 1992)
 Beethoven à jamais ou l'Existence de Dieu (Des femmes, 1993)
 La Fiancée juive de la tentation (Des femmes, 1995)
 Osnabrück (Des femmes, 1999)
 Le Jour où je n'étais pas là (Galilée, 2000)
 Les Rêveries de la femme sauvage (Galilée, 2000)
 Manhattan (Galilée, 2002), dt. Manhattan. Wien: Passagen Verlag, 2010
 Tours promises (Galilée, 2004)
 Rencontre terrestre (avec Frédéric-Yves Jeannet, Galilée, 2005)
 Hyperrêve (Galilée, 2006)
 Si près (Galilée, 2007)
 Cigüe: vieilles femmes en fleurs (Galilée, 2008)
 Philippines: prédelles (Galilée, 2009)
 Ève s'évade: la ruine et la vie (Galilée, 2009)
 Double Oubli de l'Orang-Outang (Galilée, 2010)

Есе
 L'exile de James Joyce ou l'art du remplacement (Grasset, 1968)
 Prénoms de Personne (le Seuil, 1974)
 Le Rire de la Méduse (L'Arc, 1975 — rééd. Galilée, 2010)
 La Jeune Née (U.G.E., 1975)
 La Venue à l'écriture (U.G.E., 1977)
 Entre l'écriture (Des femmes, 1986)
 L'Heure de Clarisse Lispector (Des femmes, 1989)
 Hélène Cixous, photos de racines (avec Mireille Calle-Gruber, Des femmes, 1994)
 Voiles (mit Jacques Derrida, Galilée, 1998), engl. Veils. Stanford University Press, 2001. ISBN 0-8047-3795-9
 Stigmata, Routledge, London 1998, ISBN 0-415-34545-6;
 Portrait de Jacques Derrida en jeune saint juif (Galilée, 2001)
 Benjamin à Montaigne. Il ne faut pas le dire (Galilée, 2001)
 Le bouc lié, in: in Rue Descartes n° 48, 2005; dt.: Der gebundene Bock, in: Lettre International Nr. 67, Berlin 2004
 Le Voisin de zéro: Sam Beckett (Galilée, 2007)

Театр
 La Pupille (Cahiers Renaud-Barrault, 1971)
 Portrait de Dora (Des femmes, 1975)
 La Prise de l'école de Madhubaï (Avant-Scène, 1984)
 L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge (Théâtre du Soleil, 1985; nouvelle édition corrigée 1987)
 L'Indiade, ou l'Inde de leurs rêves, et quelques écrits sur le théâtre (Théâtre du Soleil, 1987)
 Les Euménides d'Eschyle (traduction, Théâtre du Soleil, 1992)
 La Ville parjure ou le réveil des Erinyes (Théâtre du Soleil, 1994)
 Et soudain, des nuits d'éveil (Théâtre du Soleil, 1997)
 Tambours sur la digue, sous forme de pièce ancienne pour marionnettes jouée par des acteurs (Théâtre du Soleil, 1999)
 Rouen, la Trentième Nuit de Mai '31 (Galilée, 2001)
 Les naufragés du fol espoir (Théâtre du soleil, 2010)

Вплив 

Серед відомих імен, які вплинули на Елен Сіксу, є Жак Дерріда, Зигмунд Фрейд, Жак Лакан і Артюр Рембо.

Див. також 

 Теорія фемінізму
 Феміністська філософія
 Феміністський психоаналіз

Примітки

Література 
 Hélène Cixous: croisées d'une œuvre, sous la dir. de Mireille Calle-Gruber, colloque des 22-30 juin 1998 à Cerisy-la-Salle, Paris, Galilée, 2000
 Ginette Michaud, Battements — du secret littéraire. Lire Jacques Derrida et Hélène Cixous. Volume 1, collection Le Bel Aujourd'hui, Éditions Hermann, 2010.
 Ginette Michaud, Comme en rêve. Lire Jacques Derrida et Hélène Cixous.Volume 2, collection " Le Bel Aujourd'hui ", Éditions Hermann, 2010

Посилання 
 Arnaud Spire, " Hélène Cixous ou l'art du dévoilement ", L'Humanité, 15 квітня 1999 
 Entretien avec Hélène Cixous recueilli par Frédéric-Yves Jeannet sur Remue.net — інтерв'ю з Фредеріком-Івом Жанне 
 Strategies of Difference and Opposition — Про «жіноче письмо» Сіксу (англ.)

Французькі феміністки
Французькі філософи XX століття
Науковці Університету Корнелла
Філософині
Французькі філософи
Французькі письменниці
Лауреати премії Медічі
Постмодерністські феміністки